Smålands regemente kan syfta på:

 Smålands regemente (1600-talet), nämnt i 1634 års regeringsform
 Smålands husarregemente
 Smålands artilleriregemente
 Norra Smålands regemente, officiellt namn från 1998